

Patronyme 

 Alexandre-Étienne Choron (1771-1834), musicien, pédagogue, directeur de conservatoire français ;
 Marie Pierre Gabriel Étienne Choron (1811-1891), personnalité politique française ;
 Alexandre Choron (1837-1924), cuisinier français ;
 Maurice Choron (1911-1942), aviateur français.

Pseudonyme 

 Professeur Choron (1929-2005), chanteur, écrivain, humoriste, journaliste satirique et français.

Toponyme 

 Rue Choron, voie du 9 arrondissement de Paris.

Autres 
 choron, instrument de musique médiéval ;
 sauce Choron, sauce de la cuisine française.
